|}
Die Bahnstrecke Ferrara–Rimini ist eine 123 Kilometer lange Bahnstrecke zwischen Ferrara und Rimini in der italienischen Region Emilia-Romagna. Sie befindet sich in Besitz der FS-Infrastrukturgesellschaft Rete Ferroviaria Italiana, der operative Betrieb wird von den Ferrovie Emilia Romagna und Trenitalia ausgeführt.

Geschichte 
Das erste Teilstück der Strecke, der 33 Kilometer lange Abschnitt zwischen Ferrara und Argenta ging am 31. Dezember 1883 in Betrieb. Am 1. September des folgenden Jahres wurde die Strecke zwischen Ravenna und Cervia dem Verkehr übergeben. Diese Strecke wurde am 4. Juli 1886 um eine Station bis Cesenatico verlängert. Das Bindeglied zwischen den beiden Teilstücken, das Teilstück Argenta–Ravenna, wurde am 10. Januar 1889 in Betrieb genommen, am selben Tag ging auch die Strecke zwischen Cesenatico und Rimini in Betrieb.

Im Jahre 1978 wurde die Strecke mit 3000 Volt Gleichspannung elektrifiziert.

Im Jahre 2002 hat die Region Emilia-Romagna zahlreiche Strecken und Zugsverbindungen von den Ferrovie dello Stato gekauft und sie in der Ferrovia Emilia-Romagna (FER) gebündelt. Dazu gehören auch die Zugsleistungen zwischen Ferrara und Ravenna.

2006 ging in Ferrara der Haltepunkt Aleotti in Betrieb, dafür wurde 2011 der Bahnhof Ferrara Porta Reno geschlossen.

Verkehr 
Die Strecke wird im operativen Betrieb von den FER und der Trenitalia bedient. Im Fernverkehr wird sie nur durch ein tägliches Zugpaar des InterCityNotte und vereinzelte Eurostar-Italia-Züge, die Ravenna mit Rom verbinden, befahren. Die Fernverkehrszüge halten in Ravenna und Rimini. Ansonsten dient sie hauptsächlich dem Regionalverkehr. Jedoch werden keine direkten Zugläufe zwischen Ferrara und Rimini angeboten. Der Abschnitt Ferrara–Rimini obliegt der FER, der südliche zwischen Ravenna und Rimini der Trenitalia. Die Trenitalia bindet einige der Zugläufe über Rimini hinaus nach Pesaro und über Ravenna hinaus nach Bologna Centrale. Letztere ist somit eine Alternative zur Hauptstrecke Rimini–Bologna über Forlí.

Bedeutung 
Vor allem der südliche Abschnitt zwischen Ravenna und Rimini besitzt eine wichtige Bedeutung im Tourismusverkehr. Hier führt die Strecke der Adriaküste entlang und bindet Badeorte wie Viserba, Bellaria, Gatteo a Mare oder Cesenatico ans nationale Eisenbahnnetz an, zudem sind die Regionalzüge in Rimini mit dem nationalen Fernverkehr vernetzt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Emilia-Romagna